A 2020-as Super Formula Lights a sorozat első idénye volt. A résztvevők a Dallara 320-as kasztnival teljesítették az idényt, valamint a bajnokság versenyeit a Super Formula betétfutamaiként rendezték meg.

A szezon első versenyhétvégéjét a Suzuka Circuit aszfaltcsíkján rendezték volna meg április 4-én és az utolsót pedig szeptember 27-én az Okayama International Circuit helyszínén, azonban a koronavírus-járvány miatt jelentős változások léptek életbe. Ennek értelmében az idény a Twin Ring Motegin indult augusztus 30-án és a Fuji Speedwayen ért véget december 20-án. A bajnoki címet Mijata Ritomo szerezte meg.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

A szezon menete

Összefoglaló

Versenyzők 
Pontrendszer
Megjegyzés: A szezon során elért 14 legjobb eredmény határozza meg egy versenyző pozícióját a bajnokságban. (A színkódokról részletes információ itt található)

Masters

Jegyzetek

További információk

Super Formula Lights
Covid19-koronavírus-járvány miatt elhalasztott események